New Brunswick Scotties Tournament of Hearts 2009 - prowincjonalne mistrzostwa Nowego Brunszwiku kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2009.

Turniej finałowy odbył się w dniach 28 stycznia-1 lutego 2009 w Moncton, na lodowisku Beaver Curling Club. Turniej eliminacyjny (Scotties Tournament of Hearts Prelim) rozegrano między 16-18 stycznia w Oromocto, na lodowisku Gage Golf and Curling Association.



Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playof

Finał 
1 lutego 2009, 14:00

Półfinał 
31 stycznia 2009, 19:00

Tie-breaker 
31 stycznia 2009, 14:00
 Hanlon - Comeau

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1. 
28 stycznia 2009, 19:00

Sesja 2. 
29 stycznia 2009, 9:00

Sesja 3. 
29 stycznia 2009, 14:00

Sesja 4. 
29 stycznia 2009, 19:00

Sesja 5. 
30 stycznia 2009, 14:00

Sesja 6. 
30 stycznia 2009, 19:00

Sesja 7. 
31 stycznia 2009, 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

2009
2009 w curlingu